
Кра́ски:

 Краски — цветные красящие вещества. См. также цвета.
 Краски акварельные
 Краски минеральные
 Краски ультрафиолетового отверждения

Топонимы

Белоруссия 
 Краски — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Краски — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Краски — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Краски — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Краски — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Прочее 
 «Краски» (2001) — белорусская поп-группа.

См. также 
 Статьи, начинающиеся с Краски
 Статьи, начинающиеся с Краска
 Колоризация